La Ligue A féminine 2018-2019 oppose les quatorze meilleures équipes féminines françaises de volley-ball. Cette saison le championnat se dispute avec 14 équipes dont une équipe de l'Institut fédéral de volley-ball renommée France Avenir 2024.

Listes des équipes en compétition 

Légende des couleurs

Saison régulière

Tableau synoptique

Résultats détaillés 

|}

|}

|}

{{Volley résultat 2|17/11/2018|Mulhouse-Chamalières|3-0|25-14|25-20|25-17|-|-|couleur=f5f5f5|Total=non|align=left}}

|}

|}

|}

|}

|}

|}

|}

|}

|}

|}Volero Le Cannet / PA Venelles VB 2-0

|}RC Cannes / Saint-Raphaël VB 2-1

|}

 Demi-finales 

 VB Nantes / VC Marcq-en-Barœul 2-0

|}

 RC Cannes / Volero Le Cannet 2-1

|}

 Finale 

 RC Cannes''' / VB Nantes 2-0

|}

Récompenses individuelles 

 MVP :  Athiná Papafotíou  (ASPTT Mulhouse)
 Meilleur marqueuse :

 Meilleur passeuse :  Athiná Papafotíou (ASPTT Mulhouse)
 Meilleure centrale :  Christina Bauer (RC Cannes)
 Meilleure attaquante :  Laetitia Moma Bassoko (VC Marcq-en-Barœul)
 Meilleure libéro :  Léa Soldner  (ASPTT Mulhouse)
 Meilleure réceptionneuse :  Alexandra Annelise Frantti  (ASPTT Mulhouse)

Notes et références 

2018-2019
Volley-ball F1
France F1
Feminin 2018-2019
Feminin 2018-2019